Ivana Mrázová – modella e personaggio televisivo ceca naturalizzata italiana
 Lea Mrázová – pittrice, traduttrice e artista tessile slovacca